Чехбеха́р (Чахбехар), ранее Бенде́р-Бехешти́ () — город-порт на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, расположенный на берегу Оманского залива, административный центр шахрестана Чехбехар. Свободная торговая зона. Население — 50 тыс. человек, в основном белуджи и персы. Порт Чехбехара, крупнейший в Иране после Бендер-Аббаса, является одним из ключевых элементов транспортного коридора «Север-Юг».

История и политика 

За обладание Чахбехаром воевали такие колониальные державы, как Британия, Португалия и Испания. Об этом свидетельствуют памятники, оставшиеся от португальского замка на холме Тис в 9 километрах к западу от Чабахара (в Каджарскую эпоху) и здание Банглу внутри современного города Чабахар, которое некогда было объектом вмешательства британского правительства.

Что касается истории торговой деятельности и морской связи района Белуджистан, то судя по историческим доказательствам, Чабахар со времён Ахеменидов считался важным торговым пунктом на пути морской торговой сети, откуда на большие рынки Ближнего Востока поставлялись товары из Китая, Индии и юго-восточной Азии. Венецианский путешественник Марко Поло в своих путевых записках так упоминает о порту Чабахар: "Многие купцы, путешествующие через море, причаливают там (в Чабахаре). Множество товаров оттуда вывозят по наземным дорогам".

В 1901 году Чехбехар стал конечным пунктом Систанской экспедиции русского географа и орнитолога Н. А. Зарудного. 

Чабахар, будучи расположен на международном транспортном перекрёстке между Востоком, Западом, Югом и Севером, занимает особое географическое положение. Ввиду своего важного политического, экономического, социального и стратегического положения Чабахар был объявлен свободной торгово-промышленной зоной. Этот проект весной 1991 г. был ратифицирован кабинетом министров Ирана.
Задача реализации новых программ в Чабахаре на площади более 14 тысяч гектаров в рамках постановления правительства ИРИ для превращения этого района в свободный промышленный полюс мира была предоставлена Организации свободной торгово-промышленной зоны Чабахара. Эта задача была разработана в рамках двадцатилетней программы, на основе которой приоритетом стало представление района и его потенциалов в областях туризма, промышленности и торговли.
В настоящее время Чабахар в качестве свободной торговой зоны считается основным стержнем развития восточной части страны, и его экономическая деятельность как бьющее сердце отодвигает на задний план социально-экономический облик провинции Систан и Белуджистан и юга провинции Хорасан и играет решающую роль в развитии этих двух провинций.
Район Чабахар, ввиду своего географического положения, помимо уникальных экономических преимуществ в регионе, имеет большое значение и на международном уровне и поэтому благодаря разумной политике властей ИРИ стремительно развивается и в ближайшем будущем будет играть куда более существенную роль в развитии региона.

Террористический акт в Чехбехаре

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110722015628/http://www.sb-ostan.ir/DesktopModules/OrgAmar/OrgAmar_813_64.pdf
 http://www.iranchamber.com/people/articles/cultural_anthropology_of_baluchis.php

Города Систана и Белуджистана
Города Ирана